Родриго де Херес () (годы рождения и смерти — неизвестны) — испанский моряк, член экипажа флагманского корабля «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. Его считают первым европейским курильщиком.

В середине октября 1492 года члены экипажа впервые столкнулись с табаком на острове Сан-Сальвадор в районе Багамских островов. Туземцы Гуанахани вручили им ценные на свой взгляд подарки, в числе которых были связки сухих листьев, распространявшие своеобразный аромат. Экипаж тогда отказался от этих листьев.

Испанцы считали курение табака бессмысленным занятием. Однако, Хересу курение пришлось по душе. Он был единственным членом экипажа, пристрастившимся к табаку. Эту привычку он привёз с собой домой в Испанию.

В 1501 году Родериго де Херес стал первой жертвой антитабачной кампании. Испанцы, увидев, как он выпускает дым изо рта, решили, что моряком овладел дьявол. Он был арестован и приговорён инквизицией к тюремному заключению за курение.

Херес провёл в заключении целых семь лет, пока его не выпустили из тюрьмы в связи с тем, что курение табака было легализовано на всей территории Испании.

См. также 
 Торрес, Луис де

Ссылки 
История табака на сайте Tobacco.org 
 Список моряков и офицеров экспедиции Колумба на сайте International World History Project

Примечания 

Мореплаватели Испании
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XIV веке
Умершие в XV веке
Табакокурение